Requeixo puede referirse a:
 Requeixo, requesón en gallego y en portugués.

Divisiones administrativas

en España 
Requeixo de Valverde, lugar y parroquia del concello de Allariz.
Requeixo (Chandreja de Queija), lugar y parroquia del concello de Chandreja de Queija. 
Requeixo (Chantada), parroquia del concello de Chantada.
Requeixo (Manzaneda), lugar y parroquia del concello de Manzaneda.
Requeixo (Sarria), parroquia del concello de Sarria.
Requeixo (La Vega), lugar y parroquia del concello de La Vega.
Requeixo de Queiroás, lugar de la parroquia de Queiroás, concello de Allariz.
Requeixo (Arzúa), lugar de la parroquia de A Mella, concello de Arzúa.
Requeixo (Barbadanes), lugar de la parroquia de Piñor, concello de Barbadanes.
Requeixo (Boborás), lugar de la parroquia de Pazos de Arenteiro, concello de Boborás.
Requeixo (La Bola), lugar de la parroquia de Santa Baia de Berredo, concello de La Bola.
Requeixo (Carballo), lugar de la parroquia de Bértoa, Carballo|Bértoa, concello de Carballo.
Requeixo (Dozón), lugar de la parroquia de O Sisto, concello de Dozón.
Requeixo (Friol), lugar de la parroquia de Ousá, concello de Friol.
Requeixo (Guitiriz), lugar de la parroquia de Os Vilares, concello de Guitiriz.
Requeixo (Lalín), lugar de la parroquia de Méixome, concello de Lalín.
Requeixo (Araúxo), lugar de la parroquia de Araúxo, concello de Lobios.
Requeixo (Grou), lugar de la parroquia de Grou, Lobios|Grou, concello de Lobios.
Requeixo (Maside), lugar de la parroquia de Garabás, concello de Maside.
Requeixo (Mellid), lugar de la parroquia de Abeancos, concello de Mellid.
Requeixo (Las Nieves), lugar de la parroquia de Vide, concello de Las Nieves.
Requeixo (Armariz), lugar de la parroquia de Armariz, concello de Nogueira de Ramuín.
Requeixo (Faramontaos), lugar de la parroquia de Faramontaos, concello de Nogueira de Ramuín.
Requeixo (Loña do Monte), lugar de la parroquia de Loña do Monte, concello de Nogueira de Ramuín.
Requeixo (Oroso), lugar de la parroquia de Cardama, concello de Oroso.
Requeixo (Ortigueira), lugar de la parroquia de San Salvador de Couzadoiro, concello de Ortigueira.
Requeixo (Orense), lugar de la parroquia de Canedo, concello de Ourense.
Requeixo (Orol), lugar de la parroquia de Ourol, concello de Orol.
Requeixo (Padrenda), lugar de la parroquia de Crespos, concello de Padrenda.
Requeixo (Puebla del Brollón), lugar de la parroquia de Piño, concello de Puebla del Brollón.
Requeixo (Puenteareas), lugar de la parroquia de Moreira, concello de Ponteareas.
Requeixo (Puentedeva), lugar de la parroquia de Pontedeva, concello de Pontedeva.
Requeixo (Samos), lugar de la parroquia de San Xoán de Lóuzara, concello de Samos.
Requeixo (Masid), lugar de la parroquia de Maside, concello de Sarria.
Requeixo (Silleda), lugar de la parroquia de Cervaña, concello de Silleda.
Requeixo (Somozas), lugar de la parroquia de Seixas, concello de Somozas.
Requeixo (Trabada), lugar de la parroquia de Vidal, concello de Trabada.
Requeixo (Vigo), lugar de la parroquia de Cabral, concello de Vigo.
Requeixo (Vivero), lugar de la parroquia de Galdo, concello de Vivero.

en Portugal 
 Requeixo (Aveiro), antigua freguesia del municipio y distrito de Aveiro.
 Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, freguesia del municipio y distrito de Aveiro.